Професіональна футбольна група А 2006–07 — 83-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Левскі.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Чорноморець Бургас (Софія) було знято 3 очки через недостатню кількість зареєстрованих молодих гравців.
2. Клуб Литекс взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як фіналіст Кубка Болгарії 2006—2007.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

2006–07
Болгарія
Болгарія
2006 у болгарському спорті
2007 у болгарському спорті